Província de Sidama (a vegades província de Sidamo) a Etiòpia, existent de 1943 a 1995
 Regió Sidama, regió creada el 1992 pel govern de transició i unida voluntàriament a altres quatre regions per formar la regió dels Pobles del Sud
 Llengua sidama o sidaama, vegeu Sidamo
 Poble sidamo o sidama, vegeu sidames
 Cafè etiòpic Sidamo o Sidama, varietat de cafè d'Etiòpia